Torneo de Invierno 2008 puede referirse a:

 Torneo de Invierno 2008, torneo de carácter no oficial realizado en Argentina en el invierno de 2008.
 Torneo de Invierno 2008, torneo realizado en Costa Rica en el invierno de 2008.

Fútbol en 2008
Torneos amistosos de fútbol